Чемпионат Румынии по футболу 1968/1969 — 52-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1968/1969
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1968 году
Спорт в Румынии в 1969 году